David Porter – oficer marynarki wojennej USA i Meksyku, komodor (1780—1843), 
 David Dixon Porter – oficer marynarki wojennej USA, admirał (1813–1891) (syn komodora D. Portera)
 David Dixon Porter – oficer amerykańskiej piechoty morskiej, generał major (1877–1944) (wnuk admirała D. Portera) 
 David R. Porter – polityk amerykański  (1788–1867)
 David Porter – amerykański muzyk soulowy
 David Porter – kanadyjski łyżwiarz (ur. 1949)